Foe (читается как фо́у, букв. англ. «враг») — единица энергии, равная 1044 джоулей или 1051 эрг, использующаяся для измерения больших количеств энергии, выделяющейся при взрывах сверхновых и гамма-всплесках. Название единицы является аббревиатурой, полученной из английского словосочетания [ten to the power of] fifty-оne ergs  (10 в 51 степени эрг).

Единица была введена астрофизиком Джеральдом Брауном из Университета Стоуни Брук во время его совместной работы с Хансом Бете, потому что, по словам Брауна, «[необходимость в такой единице] появлялась в нашей работе достаточно часто».

Единица используется для описания взрывов сверхновых, которые обычно выделяют около одного foe наблюдаемой энергии в течение короткого периода времени (измеряемого секундами). Для сравнения, если грубо предположить, что Солнце сохраняет свою современную светимость =3,827 Вт в течение всего своего времени существования (около 10 млрд лет), оно излучит за это время количество энергии, равное 3,827 Вт × 3,1536 с/год × 1010 лет ≈ 1,2 foe. Энергия примерно в 1 foe выделилась бы при полной аннигиляции двух объектов из вещества и антивещества с массой каждого из них, равной массе Сатурна (5,7 кг).

Примечания

Литература 
 

Сверхновые
Единицы измерения энергии в физике
Единицы измерения в астрономии